Poznań (Pools) of Posen (Duits) kan verwijzen naar:

Poznań (stad), stad in Polen
Poznań (district) het district rondom de stad Poznań
Poznań (woiwodschap), voormalig woiwodschap van Polen
Aartsbisdom Poznań, Rooms-katholiek aartsbisdom
Lech Poznań, een Poolse voetbalploeg

Posen (hertogdom), middeleeuws hertogdom
Posen (provincie), voormalige provincie van Pruisen
Posen (regio), voormalig Regierungsbezirk in die provincie
Posen (rijksgouw), voormalige NSDAP-rijksgouw

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Posen (Illinois)
Posen (Michigan)